Connex steht für:

 Connex (2000–2005), ehemaliger Name der Veolia Transport, französisches Verkehrsunternehmen
 Connex Verkehr GmbH (2000–2006), ehemaliger Name der Transdev GmbH, deutsches Verkehrsunternehmen
 connex Tk-Anlage, eine Familie kleiner Telefonanlagen der Deutschen Telekom